Сендреи ()  — венгерская фамилия.

Известные носители 

  — венгерский и американский математик.
  (1884 – 1976) — американский музыковед и композитор. 
  (1884 – 1955) — австрийская, венгерская и американская оперная исполнительница.  
  (род. 1958) — венгерский футболист.
  (род. 2000) — венгерский футболист.
 Сендреи, Юлия (1828 — 1868) — венгерская поэтесса и переводчик.